ARD -  Canal de televisão público da Alemanha

Pessoas
 Billy Ard
 Jim Ard

Desambiguação